Антониевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Антониевич, Ана (род. 1987) — сербская волейболистка.
 Антониевич, Эдвард (1902—1961) — югославский гимнаст, призёр Олимпийских игр.